Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Zíb che ha battuto in finale Olivier Mutis 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Martin Verkerk (semifinali)
 Željko Krajan (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)

 Oliver Gross (quarti di finale)
 Björn Phau (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Tomas Behrend (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 2002